Холявка — река в России, протекает в Ивановской области. Правый приток Вязьмы.

Длина реки — 14 км. Исток реки — в болоте Синява Тейковского района. Устье реки находится в Лежневском районе. Не судоходна. Населённых пунктов вдоль русла реки нет.

Примечания 

Притоки Вязьмы (приток Уводи)
Реки Лежневского района
Реки Тейковского района